Kabinett Strauß bezeichnet folgende Landesregierungen Bayerns unter Franz Josef Strauß:
Kabinett Strauß I (1978–1982)
Kabinett Strauß II (1982–1986)
Kabinett Strauß III (1986–1988)